Kisaragi (如月 o 衣更着) es el nombre tradicional para febrero en el calendario japonés. Puede hace referencia a:

Cine 
 Kisaragi, una película japonesa de 2007.

Buques 
Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa: 
 El Kisaragi, de la Clase Asakaze, activo desde 1905 hasta 1928.
 El Kisaragi, de la Clase Mutsuki, activo desde 1925 y hundido en 1941.

Personajes de ficción 
 Honey kisaragi, protagonista de Cutie Honey
 Saya Kisaragi, protagonista del anime Blood-C.
 Jin Kisaragi, uno de los personajes de los juegos de pelea BlazBlue.
 Eiji Kisaragi, personaje ficticio de las series de videojuegos Art of Fighting y The King of Fighters.
 Yuffie Kisaragi (ユフィ・キサラギ, Yufi Kisaragi), una de los personajes de Final Fantasy VII.
 Shin Kisaragi (進・如月), Filósofo y escritor ficticio.